MOL — угорська нафтогазова компанія
 MOL — хорватський бойовий ракетний комплекс
 D mol — чорногорський вокальний гурт